Сектор () — персонаж вселенной Mortal Kombat. Первый прототип киборга-убийцы клана Лин Куэй. Кодовое имя — LK-9T9. Сектор являлся сыном грандмастера Лин Куэй и поэтому добровольно подчинился трансформации. Как и остальные киборги, первоначально был запрограммирован на поиск и ликвидацию Саб-Зиро.

Рост: 185 см.

Вес: 136 кг.

Создание 
Первоначально в Mortal Kombat 3 должен был появиться персонаж «Кибер-ниндзя», но потом создатели решили увеличить количество персонажей и создали трёх киборгов, перекрасив спрайты кибер-ниндзя. На ранних этапах разработки Сектор был назван разработчиками «Кетчупом».

Описание 

Будучи человеком, Сектор был одним из убийц Лин Куэй. Фанатично преданный своему клану, Сектор добровольно согласился принять участие в проекте по превращению воинов клана в киборгов. Его кодовое имя было LK-9T9.
Вместе с двумя другими, Сайраксом и Смоуком, Сектор был запрограммирован найти и уничтожить предателя ниндзя Саб-Зиро, который сбежал из клана, поскольку не захотел становиться киборгом. Саб-Зиро удалось восстановить прежнюю личность Смоука, который был его союзником, когда он ещё был человеком и вместе они отразили атаку Сектора и Сайракса, захватив последнего. Саб-Зиро, Смоук и перепрограммированный Сайракс приняли участие в атаке на силы Шао Кана на Земле. Сектор также вынужден был сражаться против войск Шао Кана, поскольку считал, что они представляют опасность для Лин Куэй. Во время одной из битв программирование Сектора было повреждено. После завершения вторжения императора, Сектор вернулся в полу-распавшийся клан Лин Куэй, ожидая дальнейших заданий.
Следующим заданием Сектора стала слежка за Сайраксом. После завершения вторжения Сайракс не получил новых приказов из Лин Куэй и его система в результате была повреждена. Киборг отключился посреди пустыни, но был позже спасён Соней Блейд и Джаксом из Агентства по Исследованию Внешнего Мира. Во время выполнения задания повреждение Сектора, которое он получил в битве с силами Шао Кана на Земле, дало о себе знать и в результате Сектор обрёл свободную волю и перестал зависеть от приказов из Лин Куэй. Первым делом киборг решил уничтожить Грандмастеров клана и занять их место, чтобы завершить превращение Лин Куэй в клан киборгов. Ему удалось убить Грандмастеров, но захватить медальон, символизировавший власть над кланом ему помешал Саб-Зиро, который также решил захватить власть над Лин Куэй, чтобы превратить бывший клан наёмных убийц в защитников Земного Царства. Саб-Зиро удалось победить в битве и Сектор был вынужден бежать в Японию. Там ему быстро удалось создать новый клан кибер-убийц, получивший название Текунин.

Человеческий облик 
В человеческом облике Сектор предстаёт лишь в Mortal Kombat (2011). Там он показывается, как человек азиатской внешности, с бородкой и усами, а также с длинными волосами, которые собраны в хвост. Он также использует ракеты, но пусковой механизм закреплён на его руках. На спине расположен огнемёт и боезапас ракет.

История

Оригинальная хронология  
О том каким был Сектор до превращения в киберниндзя, почти ничего неизвестно, кроме одного— он был предан Лин Куэй вплоть до фанатизма. Именно поэтому он был первым, кто согласился пройти процедуру превращения из человека в машину. Всего Лин Куэй планировали создать четырёх киборгов-убийц - двое кандидатов вызвались добровольно (Сектор и Сайракс), двоих выбрали - Саб-Зиро и Смоука. Но Саб-Зиро и Смоук не захотели становиться бездушными убийцами и сбежали из штаб-квартиры клана. К тому времени Сектор и Сайракс уже были завершены и Лин Куэй послали их, чтобы схватить беглецов и доставить их обратно. Киборгам удалось захватить Смоука, но Саб-Зиро удалось сбежать, обесчестив свой клан этим поступком. После завершения работ по трансформации Смоука, все трое киборгов были посланы на миссию по поимке и уничтожению Саб-Зиро.

Именно в этот момент началось вторжение сил Шао Кана в Земное Царство. Саб-Зиро был одним из избранных воинов, и его душа оказалась недоступна императору Внешнего Мира. Киборги душами не обладали, поэтому тоже остались живы. И криомант и машины представляли угрозу для власти Шао Кана на Земле, поэтому они стали мишенями для отрядов Истребителей под командованием Мотаро. Как именно развивались события сказать трудно, но так или иначе Саб-Зиро смог поговорить со Смоуком. Ему удалось заставить своего бывшего союзника вспомнить, о том кем он был до превращения в машину, и благодаря этому заставить того перестать подчиняться программе вложенной в него Лин Куэй. После этого Смоук вновь стал союзником Саб-Зиро. Вдвоём они сразились с Сектором и Сайраксом. Беглому ниндзя и его кибернетическому союзнику удалось не только победить бездушных убийц, но и даже захватить одного из них, Сайракса, которого они позже перепрограммировали, чтобы убить Шао Кана. Что произошло с Сектором точно неизвестно. Однако, после этих событий, он несколько раз сражался с отрядами истребителей Шао Кана и во время одной из таких битв его программа была повреждена.

Сектор решил уничтожить грандмастера Лин Куэй и захватить контроль над кланом. Ему частично удалось выполнить задуманное. Сектор смог уничтожить грандмастера Лин Куэй, но получить медальон дракона, символ власти над кланом, он не сумел. Его планам помешал бывший воин клана, Саб-Зиро, который сам решил стать лидером Лин Куэй и превратить клан из отряда воров и убийц в воинов добра и защитников Земного Царства. В тяжелой битве Саб-Зиро удалось победить Сектора и забрать медальон себе. После этого поражения, Сектор бежал в Японию, где тайно начал создавать свой собственный клан кибернетических воинов, получивший название Текунин. Ему удалось найти новых рекрутов, которые согласились пройти процесс кибернетизации. Фракция Сектора росла и распространялась, подобно вирусу, и скоро существование Текунин, стало представлять угрозу для японской нации.

Судя по-всему между созданием клана и событиями Конквеста Mortal Kombat: Armageddon прошло достаточно времени, чтобы Сектор успешно смог превратить клан Текунин в могущественную силу вооруженную по последнему слову техники, начиная от пульсовых мечей и кончая летающими кораблями. Также Сектор сделал себе апгрейд, создав новую броню и электронную маскировку, позволяющею ему становится невидимым. Во время событий Конквеста МКА, Сектор лично шпионил за Тейвеном, начиная с момента его появление в Ботанских джунглях. Позже, после стычки Тейвена с кланом Чёрного Дракона и обнаружения им храма Аргуса, Сектор атаковал его, и усыпив, забрал к себе на корабль, чтобы допросить Тейвена и узнать подробности о том, что именно он узнал от алтаря в храме. Тейвена спасло появление Сони Блейд и Отряда Специального Назначения. Они атаковали корабль Сектора, и тот был вынужден заняться его обороной. Тейвен же оказался на свободе, после того, как силовое поле, удерживающее его исчезло из-за повреждений корабля. Он попытался сбежать с корабля Текунин, но его настиг Сектор, который попытался выбить из Тейвена нужную ему информацию. Тейвену удалось победить в бою грандмастера Текунин и сбежать с корабля до того, как тот взорвался. Что касается Сектора, то его дальнейшая судьба неизвестна, однако можно предположить, что он также успел сбежать с корабля до взрыва.

Скорее всего Сектор погиб в битве при пирамиде Аргуса, как и остальные бойцы.

Новая хронология 
Будучи сыном Грандмастера клана Лин Куэй, никогда не стоял вопрос о том, войдёт ли Сектор в клан или нет. Что особенно радует Грандмастера - это степень, с которой с его сын наслаждается жизнью наёмного убийцы. Секретный клан позволяет Сектору показывать свою тёмную натуру, используя любые средства для выполнения заданий. Он был нанят Шан Цзуном для участия в турнире Смертельная Битва, с целью ликвидации земных воинов. Хотя эта его миссия позволит Лин Куэй наладить хорошие отношения с Шао Каном, его конечной целью является - заместить своего отца на посту Грандмастера клана.

Впервые, в сюжетном режиме Сектор появляется ещё в человеческом облике на турнире Смертельная Битва, где он присутствует вместе со своими товарищами по клану - Саб-Зиро старшим и Сайраксом. После появления Скорпиона они начинают насмехаться над ним, но чуть позже Сектор и Сайракс проигрывают ему в поединке двое против одного. После этих событий Сектор и Сайракс спорят между собой: Сектор считает, что новая стрaтегия развития Лин Куэй, согласно которой люди-воины должны будут превращены в киборгов - отличная идея и, так как это идея Грандмастера клана она не должна оспариваться. Сайракс же считает, что никакие технические уловки не смогут заменить свободную волю.

После гибели Би-Хана от рук Скорпиона, Сайракс разговаривает с Райдэном, который просит Сайракса подумать о его нынешней жизни и об инициативе лидера клана о превращении воинов в машины. После их разговора Шан Цзун посылает за Сайраксом Шиву и Бараку, но Сайракс побеждает обоих воинов и разгневанный возвращается к Шан Цзуну и Сектору, требуя объяснений. Шан Цзун прямо говорит, что он подозревал Сайракса в предательстве, но Сектор защищает своего напарника, утверждая, что Сайракс - всегда был верным воинов Лин Куэй, и не подведёт своего нанимателя и на сей раз. Позже, Сайракс во время боя отказывается убивать Джонни Кейджа, что приводит к очередному спору между ним и Сектором. Спор перерастает в бой, в котором победителем оказывается Сайракс, который покидает турнир.

В следующий раз Сектор появляется во время турнира во Внешнем Мире, но уже в виде киборга. Он вместе с Сайраксом были послан во Внешний Мир, чтобы найти двух беглых воинов клана, которые должны были пройти процедуру автоматизации - Саб-Зиро младшего и Смоука. Сайракс отправляется на поиски Саб-Зиро, Сектор же ищет Смоука. Сектору удаётся настичь Смоука в Живом Лесу, но он проигрывает бой. Хотя сразу после этого Сектор вызывает на подмогу нескольких киборгов Лин Куэй, которые окружают Смоука и пытаются отправить его на Землю. На выручку Смоуку приходит Райдэн, который видит, что в случае захвата Смоук будет превращён в киберубийцу. Бог Грома уничтожает киборгов и спасает жизнь Смоуку. Тем не менее, киборгам удаётся схватить Саб-Зиро сразу после его боя со Скорпионом. Они предлагают услуги клана Лин Куэй Шао Кану в обмен на криоманта. Шао Кан соглашается с их условиями и киборги забирают Саб-Зиро в штаб-квартиру клана.

Позже Сектор появляется в качестве одного из слуг Шао Кана во время вторжения в Земное Царство. Он разговаривает с Сайраксом и Нуб Сайботом, когда появляется перепрограммированный Кибер Саб-Зиро, отправленный земными воинами, чтобы шпионить за воинами Кана. Под предлогом новой миссии Сектор уводит Кибер Саб-Зиро в Метро, где говорит ему, что он просканировал его нервную сеть и знает о том, что бывший криомант был перепрограммирован. Он требует, чтобы Кибер Саб-Зиро дал ему доступ к панели управления, но Куай Лианг отказывается и начинается поединок между двумя кибервоинами. Кибер Саб-Зиро побеждает Сектора и скачивает ценную информацию о планах Шао Кана из его базы данных.

Сектор появляется во время финальной атаки на штаб-квартиру земных воинов в Храме, вместе с Сайраксом и другими киборгами. Сектор почти убивает Смоука, но того спасает Ночной Волк. После этого Сектор дерётся уже с Ночным Волком, но проигрывает ему бой. После этого он в сюжетном режиму больше не появляется.

Согласно аркадной концовке Сектора, он посвятил свою жизнь Лин Куэй, его победы приносили гордость его отцу, Грандмастеру клана. Он доказал себя достойным. Пришло время заменить его отца. В смелой атаке, Сектор пробил себе дорогу через стражников Лин Куэй к палатам Грандмастера. Там он нашёл своего отца ждущим. Грандмастер предупредил его, что использование Медальона Дракона даёт могущество, но за него надо платить. Сектор проигнорировал предупреждение и убил своего отца, чья душа вырвалась из тела и влетела внутрь медальона. Сектор повесил Медальон себе на шею. Он наконец-то захватил контроль над Лин Куэй.

Несколько лет спустя, Саб-Зиро проникает в подземную штаб-квартиру кибер Лин Куэй, оставляя Бо'Рай Чо охранять выход из бункера. Саб-Зиро пробивает себе путь сквозь армию киборгов и обнаруживает фабрику по созданию клонов, а после оказывается захвачен киборгами. Они приводят его к Сайраксу и Сектору. Сайракс говорит, что вирус почти загрузился, но он не знает какой он будет иметь эффект. Как только вирус загружается, Саб-Зиро раскидывает киборгов и его атакует Сектор. Хотя вирус отключает протоколы порабощающие киборгов Лин Куэй, Сайракс, кажется, атакует Куай Лиэнга, но оборачивается против Сектора.

Саб-Зиро сражается против Сектора, а Сайракс сдерживает натиск киборгов созданных из клонов, которые всё равно остаются рабами, несмотря на отключение порабощающего протокола. Саб-Зиро мечом изо льда отрубает руки Сектору и отрывает ему голову. Сайракс взрывает себя, чтобы Саб-Зиро мог начать создание нового Лин Куэй с нуля. Голова Сектора стала трофеем Саб-Зиро, который сохранил её в храме Лин Куэй и использовал его базу данных, чтобы открыть правду Ханзо Хасаши об убийстве его семьи.

Приёмы 
 Ракета — Сектор выпускает ракету из специального отделения на груди. (Все части Mortal Kombat, где он появлялся)
 Самонаводящаяся ракета — Сектор выпускает в противника ракету, которая двигается за врагом. (Все части Mortal Kombat, где он появлялся)
 Телепортация с ударом — Сектор проваливается под землю и выскакивает около противника, нанося мощный удар рукой. (Все части Mortal Kombat, где он появлялся)
 Огнемёт — Сектор поджигает противника из своего огнемета, нанося 8 % урона (МК9).
 Фиолетовое пламя — Фактически огнемёт, только усиленный урон, нанося в два раза больше урона(МК9).
 Электро-толчок — Сектор заряжает руку энергией и сильно бьёт противника.
 Реактивный ранец — Сектор поднимается вверх и падает на персонажа.
 Скрещение костей — Сектор запускает электромагнитный шар и смещает кости противнику.

Добивания 
 Огнемёт — Сектор использует встроенный в руку огнемёт, чтобы сжечь противника (MK3/UMK3/MKT, MKG). В МКА это добивание стало обычным спецприёмом.
 Компактор — из груди у Сектора появляется раскладывающийся пресс, которым он сдавливает врага (MK3/UMK3/MKT, MKG).
 Ракета-убийца — Сектор несколько раз бьёт противника по голове, после чего запускает в него ракету, уничтожая врага (MK: Deadly Alliance для Game Boy Advance).
 Робо-сек — Сектор выпускает в воздух четыре ракеты, которые зависают на месте. Затем, он выпускает одну ракету в туловище противника, разрывая его. После этого он пускает остальные четыре ракеты в каждую часть тела оппонента, взлетевшую в воздух (MK9).
 Пугало — Сектор достаёт автоматическую распорку, которая при броске намертво прицепляется к противнику. Через пару секунд она раздвигается, в результате чего его тело разрывается на куски и остаётся висеть на конструкции, напоминая внешним видом огородное пугало (MK9).
 Animality — Сектор обезглавливает противника, превратившись в летучую мышь (MK3/UMK3/MKT).

X-Ray 
 Сюрприз! — Сектор выстреливает ракетой в противника, и, если тот попадает, противник взлетает, и Сектор, телепортировавшись, мощным ударом разбивает челюсть противника, а потом, зарядив свою руку, ломает спину противника.

Арены 
 Тюрьма клана Текунин — арена, где Сектор держал Тэйвена появляется в Mortal Kombat: Armageddon. Перед началом каждого боя на этой арене Сектор закрывает её.

Критика и отзывы 
 В 2011 году он вместе со Смоуком и Сайраксом занял первое место в списке сайта Games Radar «Самых смертоносных игровых машин», с комментарием «никто не делает убийц-киборогов как MK».
 411mania поставила Сектора на 9 место в списке 10 лучших персонажей Mortal Kombat, ссылаясь на его ракеты и апперкот, и отмечая, что это единственный кибер-ниндзя, который не восставал против Лин Куэй и оставался им верен.
 Фаталити с раздавливанием ногой попала на 27 место в списке самых сумасшедших фаталити по версии журнала Complex, с пометкой «ниндзя и роботы создают прекрасное комбо».

Интересные факты 
 В Mortal Kombat: Deception в режиме Конквест при атаке Сектор произносит только одну фразу — «ОШИБКА, ОШИБКА, ОШИБКА!»
 Дата рождения Сектора: 16 марта 1972 года.
 В Mortal Kombat: Shaolin Monks в Wastelands — наёмники клана «Красный Дракон» были сделаны на основе Сектора.
 Так как Сектор сын гранд-мастера Лин-Куэя и был готов служить преданно Лин-Куэю, у Сектора отсутствует режим «раб», который приходилось отключать Сайраксу и Саб-Зиро, для того, чтобы уйти из-под контроля клана Лин-Куэй. Благодаря этому Сектор смог убить гранд-мастера клана Лин-Куэй.

См. также 
 Сайракс — второй киборг-убийца из клана Лин Куэй. Его кодовое имя LK-4D4. Сайракс стал сражаться за Земное Царство.
 Смоук — третий киборг-убийца из клана Лин Куэй. Его кодовое имя LK-7T2. Как и Сайракс, он стал сражаться на стороне добра.
 Саб-Зиро —  в MK2011 и MKXL среди персонажей появился также Кибер Саб-Зиро из клана Лин Куэй. Его кодовое имя LK-52O.

Примечания

Ссылки 
 Вики-проекты Mortal Kombat:
 Sektor — The Mortal Kombat Wiki на сайте Викия

Персонажи Mortal Kombat
Персонажи фильмов
Персонажи-киборги в компьютерных играх
Персонажи с телепортацией
Персонажи со способностью невидимости
Вымышленные ниндзя